Села:
 Омелькове — Луганська область, Старобільський район, Шульгинська сільська рада
 Омелькове — Сумська область, Недригайлівський район, Хоружівська сільська рада